ENPP1 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 6-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 925 амінокислот, а молекулярна маса — 104 924.

Кодований геном білок за функціями належить до гідролаз, фосфопротеїнів. 
Білок має сайт для зв'язування з іонами металів, іоном цинку, іоном кальцію. 
Локалізований у клітинній мембрані, мембрані.
Також секретований назовні.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 6

Некатегоризовані білки